Гла́дышева — русская фамилия, имеет мужскую форму .* Гладышева, Анастасия Анатольевна (род. 1987) — российская прыгунья с трамплина.
 Гладышева, Виктория Сергеевна (род. 1989) — российская лыжница.
 Гладышева, Светлана Алексеевна (род. 1971) — советская и российская горнолыжница.
 Гладышева, Татьяна Андреевна (урожденная Савельева; род. 1947) — советская пловчиха, бронзовая призёрка Олимпийских игр в Токио, МСМК.
 Гладышева, Юлия Николаевна (род. 1981) — российская хоккеистка. См. также 
 Гладыш